Wieste bezeichnet
 einen Ortsteil der Gemeinde Werlte, siehe Wieste (Werlte)
 einen Nebenfluss der Wümme in Niedersachsen, siehe Wieste (Fluss)